Geert Reinders ist der Name folgender Personen:

* Geert Reinders (Mediziner) (1737–1815), niederländischer Immunologe 
 Geert Reinders (Politiker) (1790–1869), niederländischer Politiker